Budgie může být:

 Budgie (hudební skupina) – velšská hudební skupina
 Budgie (album) – album stejnojmenné skupiny
 Budgie (hudebník) (* 1957) – anglický hudebník
 Budgie (seriál) – britský televizní seriál